Velika nagrada Belgije (službeno:2017 Formula 1 Pirelli Belgian Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 27. kolovoza 2017. godine na Spa-Francorchampsu u Belgiji. Bila je to dvanaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Izvještaj
Finac Kimi Räikkönen bio je najbrži na prvom slobodnom treningu u petak i trećem slobodnom treningu u subotu, dok je najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu ostvario Britanac Lewis Hamilton. Na kvalifikacijama u subotu, prvo startno mjesto osvojio je Hamilton. Bilo je to 68. prvo startno mjesto u njegovoj karijeri, čime je izjednačio rekord Nijemca Michaela Schumachera. Hamiltonovo vrijeme u kvalifikacijama od 1:42.553, apsolutni je rekord staze. Drugo mjesto pripalo je Sebastianu Vettelu u Ferrari, dok je treći bio Hamiltonov momčadski kolega u Mercedesu, Finac Valtteri Bottas.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 — Jolyon Palmer je dobio 5 mjesta kazne na gridu zbog promjene mjenjača.
 — Stoffel Vandoorne je dobio kaznu od 65 mjesta na gridu zbog promjene više elemenata na svojoj pogonskoj jedinici.
 — Felipe Massa je dobio kaznu od 5 mjesta na gridu zbog ignoriranja žutih zastava na trećem slobodnom treningu.
 — Daniil Kvyat je dobio 20 mjesta kazne zbog promjene elemenata na svojoj pogonskoj jedinici.
 — Marcus Ericsson i Pascal Wehrlein su dobili, svaki po 5 mjesta kazne na gridu zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 58. pobjeda za Lewisa Hamilton.
 68. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona. (izjednačio rekord Michaela Schumachera)
 95. postolje za Sebastiana Vettela.
 24. postolje za Daniela Ricciarda.

Konstruktori
 71. pobjeda za Mercedes.
 82. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 12 od 20 utrka

 Velika nagrada Mađarske 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Italije 2017.

Izvori

Vanjske poveznice

Belgija-2017
Belgija